Seznam občin departmaja Réunion zajema 24 občin.

(CAS) Communauté d'agglomération CIVIS, ustanovljena leta 2003.
(CAE) Communauté d'agglomération de l'Est de la Réunion, ustanovljena leta 2002.
(CAN) Communauté d'agglomération Intercommunale du Nord de la Réunion, ustanovljena leta 2001.
(CAO) Communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest, ustanovljena leta 2002.
(CCS) Communauté d'agglomération Communauté de communes du sud, ustanovljena leta 1997.

Réunion